|-
| 10601 Hiwatashi || 1996 UC || 16 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10602 Masakazu ||  || 16 octombrie 1996 ||  || S. Otomo
|-
| 10603 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10604 Susanoo || 1996 VJ || 3 noiembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 10605 Guidoni ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 10606 Crocco ||  || 3 noiembrie 1996 || Sormano || V. Giuliani, F. Manca
|-
| 10607 Amandahatton ||  || 13 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 10608 Mameta ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 10609 Hirai ||  || 28 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 10610 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10611 Yanjici ||  || 23 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 10612 Houffalize ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10613 Kushinadahime ||  || 4 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10614 ||  || 21 octombrie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 10615 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10616 Inouetakeshi ||  || 25 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 10617 Takumi ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 10618 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10619 Ninigi ||  || 27 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10620 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10621 - || 1997 XN || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10622 - ||  || 5 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10623 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10624 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10625 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10626 Zajíc ||  || 10 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 10627 Ookuninushi ||  || 19 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 10628 Feuerbacher ||  || 18 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 10629 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10630 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10631 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 10632 ||  || 1 februarie 1998 ||  || 
|-
| 10633 Akimasa ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 10634 Pepibican ||  || 8 aprilie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 10635 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10636 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10637 Heimlich ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10638 McGlothlin ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 10639 Gleason ||  || 14 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10640 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10641 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10642 Charmaine ||  || 19 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 10643 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10644 - ||  || 19 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10645 Brač ||  || 14 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 10646 Machielalberts || 2077 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10647 Meesters || 3074 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
|-
| 10648 Plancius || 4089 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10649 VOC || 4098 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10650 Houtman || 4110 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
|-
| 10651 van Linschoten || 4522 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10652 Blaeu || 4599 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10653 Witsen || 6030 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10654 Bontekoe || 6673 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10655 Pietkeyser || 9535 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10656 Albrecht || 2213 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10657 Wanach || 2251 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10658 Gretadevries || 2281 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10659 Sauerland || 3266 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10660 Felixhormuth || 4348 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10661 Teutoburgerwald || 1211 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10662 Peterwisse || 3201 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10663 Schwarzwald || 4283 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10664 Phemios || 5187 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10665 Ortigão || 3019 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10666 Feldberg || 4171 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10667 van Marxveldt || 1975 UA || 28 octombrie 1975 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 10668 - ||  || 24 octombrie 1976 || La Silla || 
|-
| 10669 Herfordia || 1977 FN || 16 martie 1977 || La Silla || 
|-
| 10670 Seminozhenko ||  || 14 august 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10671 Mazurova ||  || 11 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10672 Kostyukova || 1978 QE || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10673 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10674 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10675 Kharlamov ||  || 1 noiembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10676 Jamesmcdanell ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10677 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10678 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10679 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10680 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10681 Khture ||  || 14 octombrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10682 || 1980 KK || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10683 Carter || 1980 LY || 10 iunie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10684 Babkina ||  || 8 septembrie 1980 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10685 Kharkivuniver || 1980 VO || 9 noiembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10686 - ||  || 1 noiembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10687 - || 1980 XX || 7 decembrie 1980 ||  || 
|-
| 10688 - || 1981 DK || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10689 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10690 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10691 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10692 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10693 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10694 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10695 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10696 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10697 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10698 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10699 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10700 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-